Seznam polkov z zaporedno številko 171.

Seznam 
 Pehotni
 171. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 171. strelski polk (ZSSR)
 171. pehotni polk (Wehrmacht)
 171. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 171. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 171. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 171. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 171. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 171. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi